Об'єкти NGC
Мікроскоп (сузір'я)
Галактики